Tju, Sju eller Tjüi (ryska: Чу, Tju; kirgiziska: Чүй, Tjüi; kazakiska: Шу, Sju) kan syfta på: 

 Tju (flod) – en flod i Centralasien
 Sju (stad) – en stad i Kazakstan
 Tjüi (provins) – en provins (oblast) i Kirgizistan
 Tjüi (distrikt) – ett distrikt (rajon) i Kirgizistan
 Tjüi (ort) – en ort i Kirgizistan